La Pe-Ka-Fahrzeugfabrik Paul Kneschke fu un costruttore automobilistico tedesco.

Storia 
La società con sede a Dresda iniziò nel 1924 con la produzione di automobili. Il marchio fu Pe-Ka dalle iniziali del fondatore Paul Kneschke. All'inizio del 1924 venne presentato un autoveicolo alla Leipziger Frühjahrsmesse. Nello stesso anno finì la produzione.

Autoveicoli 
L'unico modello fu il triciclo. La ruota singola era quella anteriore. Per la propulsione basata su un motore DKW di 1,5 HP o di 2,5 HP. Il motore muoveva la singola ruota secondo alcune fonti o secondo altre le ruote posteriori . La vettura era concepita per un posto singolo. Il peso a vuoto di 70 kg. Il prezzo di 750 Reichsmark.

Note

Bibliografia 
 Harald Linz und Halwart Schrader: Die Internationale Automobil-Enzyklopädie. United Soft Media Verlag GmbH, München 2008, ISBN 978-3-8032-9876-8
 Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Volume 3 P–Z. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1 (englisch)

Case automobilistiche del passato tedesche